Маргарита од Савоје (Торино, 20. новембар 1851 - Бордигера, 4. јануар 1926) је била супруга Умберта I краља Италије, из династије Савоја. Била је кћерка војводе Фердинанда од Ђенове и Елизабете од Саксоније.

Породично стабло 

Рођени 1851.
Умрли 1926.
Династија Савоја